— это японский инди-лейбл для Visual групп, относящихся к направлению Visual Kei. Компанию возглавляет Michiru. Michiru был басистом в разных коллективах, таких как: L’yse: nore, Aioria, S to M и MASK. Компания Loop Ash получила известность благодаря Oshare Kei группе — Antic Cafe. Loop Ash также заключил контракт с известными группами Lolita23q и -OZ-.

Группы 
 Antic Cafe
 -Oz-
 Mello
 Neu (Heart)
 Lolita23q
 MoNoLith
 Zip.er
 ALiBi
 MASK

Ссылки 
 Официальный сайт
 The J-Rock Saga

Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи Японии
Лейблы visual kei